Peuma hace referencia a:

 Peuma, una antigua ciudad griega de Tesalia.
 Peuma, un sueño revelatorio en la cosmovisión mapuche.